Il doppio del torneo di tennis Taiwan Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Cammy MacGregor e Cynthia MacGregor che hanno battuto in finale Sandy Collins e Sharon Walsh 67–6, 5–7, 6–4.

Teste di serie 

 Sandy Collins /  Sharon Walsh (finale)
 Christiane Jolissaint /  Heather Ludloff (quarti di finale)

 Lea Antonoplis /  Barbara Gerken (semifinali)
 Anna Maria Fernández /  Julie Richardson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Taiwan Open 1987